Madral est un nom propre qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 , cours d’eau canal dans la communauté autonome de Catalogne en Espagne.

Pseudonyme 

 Philippe Madral, de son vrai nom Philippe Léon Gratton (1942-), scénariste, romancier, auteur de théâtre, metteur en scène et décorateur de théâtre français.